Монманьи ():

 Монманьи, Шарль Жак Юо де — генерал-губернатор Новой Франции с 11 июня 1636 по 19 августа 1648.
 Монманьи — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. 
 Монманьи — город в Квебеке, административный центр одноимённого округа.